

Virologia 

 E7 è una proteina oncogena del virus del papilloma umano (HPV)

Sigle 
 Eureka seveN – anime di fantascienza

Codici 
 E7 – codice vettore IATA di Estafeta Carga Aerea e European Aviation Air Charter

Matematica 
E7 – gruppo di Lie
e7 – algebra di Lie, una delle algebre semisemplici eccezionali

Musica 
 E7 – accordo musicale di Mi settima dominante secondo la notazione inglese

Strade 
 E7 – strada europea Pau (Francia) – Saragozza (Spagna)
 E7 – Sentiero europeo E7 della rete sentieristica europea

Altro 
 E7 – Un carburante costituito dal 7% di etanolo e dal 93% da combustibili di derivazione fossile